1985 har flera betydelser:

 1985 – ett år i den gregorianska kalendern
 1985 (sång av Manic Street Preachers) – en sång av Manic Street Preachers från 2004 pp albumet Lifeblood
 1985 (sång av Patrik Isaksson) – en sång av Patrik Isaksson från 2004 på albumet Vi som aldrig landat''
 1985 (roman av György Dalos) – en roman av György Dalos
 1985 (roman av Anthony Burgess) – en roman av Anthony Burgess
1985. Vad hände katten i råttans år? – en svensk dokumentärfilm från 1985